— вымышленная команда из серии видеоигр Sonic the Hedgehog, в которую входят четыре персонажа: хамелеон Эспио, крокодил Вектор, пчела Чарми и броненосец Майти. Впервые команда в полном составе появилась в игре Knuckles’ Chaotix 1995 года, где в неё также входили ещё три персонажа — ехидна Наклз и роботы Хеви и Бомб. В комиксах Sonic the Hedgehog в команду Хаотикс, кроме Вектора, Эспио, Чарми, Майти и Наклза входят Летяга Рэй, пчела Саффрон и ехидна Джули-Су. В комиксах Sonic the Comic в команду входил и cнайпер Фэнг, но позже предал Хаотиксов. В дальнейшем Хаотикс фигурировала только с Эспио, Вектором и Чарми. В таком составе команда присутствовала в играх начиная с Sonic Heroes и в мультсериале Sonic X.

По сюжету вселенной Sonic the Hedgehog, Хаотикс является командой из положительных героев, которые заведуют собственным детективным агентством. Во всех их представлениях, Хаотикс — некая нефункциональная и действительно хаотичная группа. Они часто используются с целью добавить комедийный оттенок в серьёзные моменты.

Хамелеон Эспио

Крокодил Вектор

Пчела Чарми

Броненосец Майти

Хеви и Бомб

Оценки критиков 

Отзывы о персонажах были смешанными. Сайт IGN в своей рецензии на игру Knuckles’ Chaotix высказал мнение, что хоть фанаты устали от многочисленного ввода новых персонажей в последних играх о Сонике, но в то время, введение команды Хаотиксов было криком. В анонсе данной игры, Sega Magazine назвал хамелеона Эспио «», а во втором, более глубоком, описании заявил, что «его скорость и его странные способности держаться на любой поверхности — в том числе и беганье вверх ногами — наиболее интересные характеристики». В конце концов они охарактеризовали его как «». Крокодила Вектора там же назвали «», отметив, что его способности очень часто были полезны в игре. В превью игры Sonic Heroes, журнал Xbox World выразил мнение, что «Хамелеон Эспио не полностью плохо придуман, просто в основном ерундовый», ссылаясь на плохой внешний вид как в Knuckles’ Chaotix, так и в Sonic Heroes. Вектор также был подвергнут критике, особенно его «глупый» внешний вид и имя, и в итоге он был назван как «персонаж, созданный как плохая копия Соника». Кейси Ло из Electronic Gaming Monthly заявил, что уникальные способности Эспио делают его «». После объявления о включении Соника в игру Super Smash Bros. Brawl, редактор IGN, Лукас М. Томас, отметил Вектора как одного из персонажей серии, которых он хотел бы включить в эту игру.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профили персонажей на сайте IMDb: Эспио, Вектор, Чарми, Майти
 Профили персонажей на Sonic Channel: Эспио, Вектор, Чарми
 Профили персонажей на Giant Bomb: Эспио, Вектор, Чарми, Майти
 Хаотикс на сайте Sonic News Network: Эспио, Вектор, Чарми, Майти, Хеви и Бомб
 Хаотикс на сайте Sonic Retro: Эспио, Вектор, Чарми, Майти, Хеви и Бомб

Персонажи игр серии Sonic the Hedgehog
Животные в компьютерных играх
Вымышленные говорящие животные
Вымышленные частные детективы
Персонажи аниме и манги